Aganippe – personaggio della mitologia greca, un personaggio della mitologia greca era una Naiade Crenea
 Aganippe – personaggio della mitologia greca, un aspetto della dea Demetra sotto forma di cavallo alato
 Aganippe – personaggio della mitologia greca e da Ovidio identificato con Ippocrene, un luogo sacro per le Muse
 Aganippe – personaggio della mitologia greca, moglie di Acrisio e secondo alcuni, madre di Danae. Anche se quest'ulitima è più comunemente riconosciuta come figlia di Euridice a sua volta figlia di Lacedemone .

Note